Huasteca pode referir-se a:

 Huastecas - um povo indígena do México
 Língua huasteca - uma língua maia falada pelos huastecas.
 Região Huasteca - uma região do México

Desambiguação